Le mot tramage peut avoir plusieurs significations :

 dans l'industrie textile, (métier à tisser), le tramage désigne l'organisation des fils de trame (fils transversaux s'entremêlant avec les fils de chaîne). La succession de fils de trame de couleur différente permet de créer des motifs dans le tissu même, avant tout ajout (broderie, teinture...).
 en imprimerie, le tramage est une variation de contraste d'une image lorsqu'elle est numérisée ;
 en informatique, le tramage est un procédé permettant de simuler sur l'écran des couleurs non disponibles en juxtaposant des points diversements colorés.